Friidrottsförbundet kan avse

 Finlands Friidrottsförbund
 Svenska Friidrottsförbundet